Boji steht für:

 Boji, eine spezielle Varietät von Pyrit
 Boji (Hund), einen Straßenhund in Istanbul
 Boji Tower, ein Hochhaus in Lansing, Michigan
 Aimé Boji, kongolesischer Politiker